Anarchy in the U.K. () — дебютный сингл панк-рок-группы Sex Pistols, выпущенный 26 ноября 1976 года. Это второй вышедший в Великобритании панк-роковый сингл, после «New Rose» The Damned.

Сингл стал единственной записью Sex Pistols, выпущенной EMI; он занял 38 место в UK Singles Chart до того, как EMI расторгли контракт с группой 6 января 1977 года. Позже песня вошла на диск Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Слова песни нигилистичны; а Великобритания сравнивается с рядом экстремистских организаций, в то время существовавших: MPLA, UDA, IRA.

Журнал Rolling Stone поставил её на 53 место в списке 500 величайших песен всех времён. В 2007 году оставшиеся участники группы перезаписали песню для включения в игру Guitar Hero III, так как оригинальный мастер-трек не был найден.

Кавер-версии 
 Франкоязычная версия песни, озаглавленная «L’Anarchie pour l’UK», вошла на саундтрек к фильму Великое рок-н-ролльное надувательство.
 Песня была записана Megadeth для альбома 1988 года «So Far, So Good... So What!». В качестве приглашённого гитариста в записи поучаствовал Стив Джонс из Pistols. Этот трек был выпущен синглом.
 В 1991 году песню записали Mötley Crüe.
 На концертах песню иногда исполняла группа Public Image Ltd., образованная Джонни Роттеном после распада Sex Pistols.
 Была перепета на Русском языке группой Панки По Пьянке и где она называлась «Анархия в РФ».
 Анна Цутия исполнила эту песню для аниме-сериала «NANA» (2006).
 Отрывки песни звучат в композициях «Рок`н`ролл закінчився...» и «Punk’s Not Dead» группы Коммунизм

Примечания

Ссылки 
 Слова песни

Видео 
 YouTube: Anarchy in the U.K.

Песни по алфавиту
Песни Sex Pistols
Песни 1976 года
Синглы 1976 года
Протестные песни
Дебютные синглы
Песни о Великобритании